Bronstein rsp. Bronschtein ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bronstein, Pseudonym von Helmut A. Gansterer (* 1946), österreichischer Autor und Journalist
 Dawid Ionowitsch Bronstein (1924–2006), russischer Schachgroßmeister
 Hila Bronstein (* 1983), deutsche Popsängerin
 Ilja Nikolajewitsch Bronschtein (1903–1976), sowjetischer angewandter Mathematiker
 Lew Dawidowitsch Bronstein, Geburtsname von Leo Trotzki (1879–1940), russischer Politiker
 Luis Marcos Bronstein (1946–2014), argentinischer Schachspieler
 Matwei Petrowitsch Bronstein (1906–1938), russischer Physiker
 Max Bronstein, Geburtsname von Mordecai Ardon (1896–1992), israelischer Künstler
Michael Bronstein (* 1980), israelischer Informatiker
Mikhail Bronshtejn (* 1949), russischer Ingenieur und Esperanto-Dichter 

Siehe auch:
 USS Bronstein (FF-1037), amerikanisches Kriegsschiff
 Bronstein-Klasse, Schiffstyp
 Taschenbuch der Mathematik (auch: „der Bronstein“), Lexikon für Mathematiker und verwandte technische Studienfächer

:en:Bronstein